Duits bedrijf dat piano's maakt: Ibach (pianofabrikant)
 plaats in het Zwitserse kanton Schwyz: Ibach (Schwyz)
 plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg: Ibach (Schwarzwald)